Alan Martin (ur. 22 lipca 1981 r. w Limerick) – irlandzki wioślarz.
 Alan Martin (ur. 1 stycznia 1989 r. w Glasgow) – szkocki piłkarz.
 Alan Martin – brytyjski aktor.